Il singolare del torneo di tennis Open GDF Suez De L'Isere 2014, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Pauline Parmentier che ha battuto in finale Anastasіja Vasyl'jeva 2-6, 6-0, 6-4.

Teste di serie 

 Renata Voráčová (primo turno)
 Kateryna Kozlova (semifinali)
 Anastasіja Vasyl'jeva (finale)
 Ana Vrljić (secondo turno)

 Alberta Brianti (primo turno)
 Maria-Elena Camerin (secondo turno)
 Tereza Smitková (primo turno)
 Sofia Shapatava (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open GDF Suez De L'Isere 2014